wykrawanie (sztancowanie) – czynność introligatorska
 sztancowanie – wytłaczanie metalu w gotowych formach